La saison 2010-2011 d'Anderlecht voit le club disputer la Jupiler Pro League, la Cofidis Cup et la Ligue des champions et ensuite la Ligue Europa après un  de champion de Belgique. L'objectif cette année est de pouvoir lutter sur les 3 fronts.

Au niveau des arrivées, il est à noter celle de l'Américain Sacha Kljestan, venant de la Major League Soccer. On note aussi deux renforts argentins que sont Pier Barrios et Pablo Chavarria. Ce dernier est décrit comme la copie de Matias Suarez.

Parmi les départs, le plus remarqué est, sans doute, celui de Jelle Van Damme qui rejoint la Premier League et le club de Wolverhampton Wanderers. Daniel Zitka quitte aussi club après huit années de présence. Il s'en va pour le Sparta Prague, ce qui lui permet de rentrer dans son pays.

Anderlecht a engrangé son premier trophée de la saison grâce à sa victoire contre La Gantoise en Supercoupe


Effectif professionnel

Transferts

Les rencontres de la saison

Matchs amicaux

Supercoupe 
La Supercoupe oppose le Champion de Belgique 2010, Anderlecht, au vainqueur de la Coupe de Belgique qui est La Gantoise. Le match se déroule à Anderlecht le .

Parcours en Championnat de Belgique

Saison régulière

Playoffs 1 
Anderlecht se qualifie pour la phase des Playoffs 1 qui jouera pour le titre et une place en coupe d'Europe.

|}
(T) Tenant du titre ; (C) Vainqueur de la Coupe de Belgique ; (P) Promu

Légende

Parcours en Ligue des Champions 

Grâce à sa première place au championnat lors de la défunte saison, les anderlechtois peuvent participer aux qualifications pour la Ligue des Champions. Grâce au coefficient UEFA, cela permet à Anderlecht d'être tête de série pour les qualifications contre les Saints et le Partizan Belgrade. Ce statut de tête de série ne les empêchera pas de se faire éliminer par le Partizan

Parcours en Ligue Europa

Phase de groupes 
À la suite de leur élimination en Ligue des champions, le club est reversé en Ligue Europa. Grâce à leur coefficient UEFA, le club est versé dans le pot 2 en vue du tirage au sort pour les phases de poules de la Ligue Europa. Les anderlechtois hérite du Zénith Saint-Pétersbourg,  du championnat de Russie 2009, d'Hajduk Split, Coupe de Croatie 2009-2010 et de l'AEK Athènes,  du championnat de Grèce 2009-2010.

Phase finale 
Étant donné sa deuxième place lors de la phase de groupe de la Ligue Europa, Anderlecht n'était pas tête de série. Ils ont donc hérité de l'Ajax Amsterdam, qu'ils avaient affronté l'an passé lors de la phase de groupes en Ligue Europa. Le gagnant de ce duel affrontera le gagnant du match entre le Spartak Moscou et le FC Bâle

Parcours en Cofidis Cup 

Comme d'habitude, les clubs issus de la Jupiler League rentre seulement au stade des 1/16 de finale en Cofidis Cup. Anderlecht s'est imposé via une séance de tirs au but contre l'URS Centre. La qualification acquise, ils ont affronté KVC Westerlo en 1/8 de finale. C'est là que s'arrête le parcours d'Anderlecht en coupe cette année.

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres Statistiques 

Buts
 Premier but de la saison :  Cheikhou Kouyaté contre La Gantoise lors de la Supercoupe de Belgique 
 Premier doublé :  Matías Suárez contre Eupen lors de la 1 journée de championnat
 But le plus rapide d'une rencontre :  Mbark Boussoufa contre le Germinal Beerschot lors de la  de championnat
 But le plus tardif d'une rencontre :  Mbark Boussoufa contre Eupen lors de la 1 journée de championnat
 Plus grande marge : 6 buts (marge positive) 6-0 face au Lierse lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 6 buts  1-5 face au Standard de Liège lors de la  de championnat et 6-0 face au Lierse lors de la  de championnat
 Victoires consécutives :  5 matchs du 16 décembre au 23 janvier
 Défaites consécutives : 3 matchs du 30 septembre au 17 septembre
 Matchs sans défaite : 11 matchs du 23 juillet au 10 septembre
 Matchs sans victoire : 3 matchs du 30 septembre au 17 octobre

Discipline

 Premier carton jaune :  Mbark Boussoufa contre The New Saints lors du  de qualification aller de la Ligue des Champions
 Premier carton rouge :  Jan Polak contre Westerlo lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de cartons dans un match : 5  contre le Germinal Beerschot et  contre Zulte-Waregem

Notes et références 

Saison du Royal Sporting Club Anderlecht
Anderlecht
Saison 2010-2011 de football en Belgique
Anderlecht